Trafalgar pode se referir a:

Topônimos
 Cabo Trafalgar, no sudoeste da Espanha
 Trafalgar (bairro), bairro da cidade de Madrid, Espanha
 Trafalgar (Indiana) cidade no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América
 Trafalgar (Victoria), uma cidade em Gippsland, Victoria, Austrália
 Trafalgar Square, uma praça em Londres comemorativa da batalha acima

Outros
 Batalha de Trafalgar, travada perto do cabo homônimo
 Trafalgar Day, feriado britânico em que se realiza a comemoração da batalha
 Trafalgar (álbum), um álbum de 1971 da banda australiana Bee Gees
 Classe Trafalgar, classe de submarinos da Royal Navy.
 The Divine Lady filme mudo de 1929 exibido em Portugal como Trafalgar

Desambiguação